Rywalizacja w judo na I Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży wśród mieszanych zespołów kontynentalnych toczyła się w dniu 25 sierpnia 2010. Do zawodów przystąpiło 12 drużyn, liczących po 7 lub 8 zawodników. Wśród zawodników, biorących udział w zawodach była jedna Polka – Maja Rasińska. Znajdowała się ona w drużynie Paryża.

Składy drużyn

Drabinka turniejowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2010